Адоньев — русская фамилия; имеет женскую форму Адоньева.

Известные носители 
 Адоньев, Дмитрий Никитович (1921 — 1995) — участник Великой Отечественной войны, командир миномётного расчёта 185-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии 12-й армии Юго-Западного фронта, Герой Советского Союза (1944), гвардии старший сержант.
 Адоньев, Сергей Николаевич (род. 1961) — российский бизнесмен и предприниматель, специализирующийся на недвижимости, издательском деле, а также сфере коммуникаций.
 Адоньева, Светлана Борисовна (род. 1963, Ленинград) — российский филолог, фольклорист, антрополог, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств.
 Адоньев, Олег Васильевич (1940 — 2022, Новосибирск) — специалист в области радиолокации, ведущий инженер, начальник сектора НИИИП, главный конструктор ряда РЛО и РЛК. Внёс вклад в разработку радиолокационных ответчиков и комплексов, разработал ряд алгоритмов и программ. Большую часть жизни проработал в НИИИП г. Новосибирска. Награждён орденом почета РФ (1997), почетный радист (1999), почетный машиностроитель (2009), лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники.